Аллергологическое тестирование, или взятие аллергологических проб, — разновидность диагностики, проводимая с целью определения индивидуальной переносимости организмом определенных химических веществ (аллергенов). Аллергологические пробы проводятся путём прямого контакта испытываемого вещества с клетками организма (кожа, слизистая оболочка, кровь). Тестирование позволяет определить методы лечения больных аллергией, а также допустимость применения медицинских препаратов, которые ранее не применялись к больному (например местный наркоз — новокаин — может вызывать аллергическую реакцию у некоторых людей поэтому его использование без предварительной аллергопробы может вызвать аллергический коллапс у пациента во время операции, то же касается некоторых видов вакцин для прививания). Также аллергологическое тестирование рекомендуется проводить перед использованием новых косметических средств, которые часто содержат аллергены непереносимые некоторыми пользователями.

Методы 
Современные технологии позволяют получать результаты аллергологического тестирования  (недостаток такого метода — его неоперативность и дороговизна). Более консервативные методы тестирования — кожные и провокационные позволяют получить результат в короткий срок.

При кожном аллергологическом тестировании капля испытуемого вещества наносится на кожу с царапиной, по размеру пятна кожной реакции определяют степень чувствительности организма.

Степень диагностической чувствительности кожных проб увеличивается в следующем порядке:
 капельная
 аппликационная
 укол
 скарификационная (через царапину)
 внутрикожная.

Провокационные пробы проводятся внедряя вещество через слизистую оболочку — глазные и назальные. Данный вид исследования проводится в редких случаях, когда другими методами чувствительность обнаружить не удается а все вторичные признаки говорят о наличии аллергической реакции.

Источники 
 Федосеев Г.Б. Современная медицинская энциклопедия
 Кожушко А.В. Особенности использования косметических средств при склонности к аллергическим реакциям

См. также 
 Аллергия#Диагностика
 Кожное аллергологическое тестирование
 Прик-тест
 
 

Аллергология